Fernando Madrinha (Alvega, Abrantes, 20 de Agosto de 1952) é um jornalista português.

Iniciou o seu trajecto profissional em Maio de 1975, no Diário de Notícias, como candidato a estagiário. Permaneceu no DN até Dezembro de 1988, trabalhando sempre na área de «Política Nacional», nomeadamente como redactor-editorialista (1983/1988). Em regime de acumulação com o DN, foi colaborador de O Jornal (1983/1984), do Jornal do Comércio (1987/1988) e do programa de Informação «Vigésima Quarta Hora», na Rádio Comercial (1987/1989). Teve ainda uma participação regular no programa «Clube de Imprensa» (1987/1988), na RTP2, e foi comentador-residente dos programas «Artur Albarran» (1992) e «Jornal Nacional» (1993), ambos na TVI. Em Janeiro de 1989, integrou a redacção da revista Sábado e, em Junho do mesmo ano, ingressou no Expresso, semanário de que foi um dos sub-directores entre 1995 e 2004. De Julho de 1999 a Fevereiro de 2004, manteve uma coluna semanal de opinião no Diário Digital.

Director do Courrier Internacional desde a sua fundação, em Abril de 2005, acumulou essas funções, até Dezembro de 2008, com as de redactor-editorialista do Expresso. Neste semanário, assina, desde Abril de 1995, uma coluna de opinião que tem hoje o seu nome, mas que começou por se chamar «Página Dois» e, posteriormente, «Preto no Branco». É membro dos Conselhos Editoriais da revista Nova Cidadania e do semanário Notícias da Covilhã.

A partir dos 4 anos de idade, viveu no Alentejo (Monte da Vinha-Alqueva), região a que ficou ligado para sempre, apesar de residir em Lisboa desde os 17 anos. Na efémera revista Alentejo - Terra Mãe, de que se publicaram apenas 12 números, entre 2005 e 2008, manteve uma rubrica intitulada «Lembranças» sobre a vida no Alentejo durante a sua infância e adolescência. Estudou na Escola Primária de Alqueva, no Externato Paula Vicente, em Moura, no Liceu Nacional de Évora e na Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa (curso de Filologia Germânica). Já como jornalista profissional, frequentou, em 1981, um curso de formação no CFPJ - Centre de Formation et de  Perfectionnement des Journalistes (Paris). É casado e tem dois filhos.

Naturais de Abrantes
Jornalistas de Portugal